Lumbriclymene är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M. Sars, in G.O. Sars 1872. Lumbriclymene ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Lumbriclymene